Sezóna 1998/1999 byla 8. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Metallurg Magnitogorsk. Nepostupující týmy do play off hrály baráž o záchranu proti nejlepším týmům Ruská vyšší liga ledního hokeje.

Základní část

Play off

Osmifinále 
 Metallurg Magnitogorsk - CSK VVS Samara 3:0 (7:1, 2:1, 5:4)
 Molot Perm - Salavat Julajev Ufa 3:1 (2:0, 3:4, 2:1, 1:0)
 Torpedo Jaroslavl - HC CSKA Moskva 3:0 (1:0, 2:1, 5:0)
 Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 3:0 (5:0, 5:1, 4:3)
 HC Dynamo Moskva - Mečel Čeljabinsk 3:0 (3:0, 7:1, 4:3)
 HC Lada Togliatti - HC Lipeck 3:0 (7:3, 5:1, 3:2)
 Ak Bars Kazaň - Amur Chabarovsk 3:0 (4:1, 6:2, 4:1)
 Metallurg Novokuzněck - Severstal Čerepovec 3:0 (4:2, 2:1, 4:2)

Čtvrtfinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Molot Perm 3:0 (4:1, 5:1, 5:3)
 Avangard Omsk - Torpedo Jaroslavl 0:3 (0:6, 1:2, 0:3)
 HC Dynamo Moskva - HC Lada Togliatti 3:1 (3:2, 4:2, 0:1, 3:1)
 Metallurg Novokuzněck - Ak Bars Kazaň 0:3 (1:3, 0:3, 2:5)

Semifinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Torpedo Jaroslavl 3:1 (2:1, 2:1, 0:1, 7:1)
 HC Dynamo Moskva - Ak Bars Kazaň 3:0 (6:2, 2:1, 1:0)

O 3. místo 
 Torpedo Jaroslavl - Ak Bars Kazaň 4:0 (3:0, 3:2, 1:0, 4:3)

Finále 
 Metallurg Magnitogorsk - HC Dynamo Moskva 4:2 (1:2, 5:2, 1:2, 6:4, 4:2, 4:2)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1998
Lední hokej v roce 1999